Короле́вские вое́нно-морски́е си́лы Ита́лии () — вид вооружённых сил в составе вооружённых сил Итальянского королевства, существовавшего с  по 1946 годы.

Создание 
Итальянские Королевские военно-морские силы (ВМС) были образованы , вскоре после провозглашения Королевства Италия.

История

Австро-прусско-итальянская война 1866 года

Боевой состав по состоянию на 20 июля 1866 года

Первая мировая война

Боевой состав по состоянию на 23 мая 1915 года 
 Линкоры-дредноуты — 5:
 4 типа «Конте ди Кавур»:
 «Конте ди Кавур»,
 «Джулио Цезаре»,
 «Леонардо да Винчи»,
 «Кайо Дуилио»
 1 — «Данте Алигьери»
 Броненосцы — 8:
 4 типа «Реджина Елена»:
 «Реджина Елена»,
 «Витторио Эмануэле»,
 «Рома»,
 «Наполи»
 2 типа «Реджина Маргерита»:
 «Реджина Маргерита»,
 «Бенедетто Брин»
 2 типа «Аммиральо ди Сан-Бон»:
 «Аммиральо ди Сан-Бон»,
 «Эммануэле Филиберто»
 Броненосные крейсера — 10:
 2 типа «Сан-Джорджо»
 «Сан-Джорджо»
 «Сан-Марко»
 2 типа «Амальфи»
 «Пиза»
 «Амальфи»
 3 типа «Джузеппе Гарибальди»
 «Джузеппе Гарибальди»	
 «Варезе»
 «Франческо Феруччо»
 2 типа «Карло Альберто»
 «Карло Альберто»
 «Витторио Пизани»
 1 — «Марко Поло»

Вторая мировая война 

Практически сразу после объявления Бенито Муссолини о вступлении в войну, Королевские военно-морские силы Италии начали боевые действия в Средиземном море. Однако уже первые сражения, такие как бой с конвоем Эсперо, бой у Калабрии, бой у мыса Спада и прочие, показал неготовность итальянского флота. Все эти сражения были проиграны. Наиболее чувствительным и внезапным ударом оказалась атака палубной авиации КВМФ Великобритании на военно-морскую базу в Таранто. Итальянцы были уверены, что никакие действия в этом месте невозможны, поскольку бухта Таранто имеет малую глубину. Однако британцы использовали на своих торпедах деревянные кили, которые не давали им погружаться на большую глубину и зарываться в грунт. В ходе рейда были выведены из строя 4 эсминца, 1 линкор потоплен. Опыт атаки в Таранто впоследствии был использован японцами при атаке на Перл-Харбор.

Понимая, что они не смогут действовать эффективно на Средиземном море против британцев, итальянские военно-морские силы стали использовать скрытные атаки использую вновь созданное секретное диверсионное подразделение флота  флотилию MAS и её боевых пловцов из группы «Гамма». Уже первая атака в бухте Суда, проведенная 26 марта 1941 года показала эффективность таких атак. Подобные операции проводились на Мальте, Гибралтаре, удачным был и рейд на Александрию.

В сентябре 1943 года для КВМС Италии Вторая мировая закончилась, 3 сентября в Кассибиле, при соблюдении строжайшей секретности, была подписана полная капитуляция Италии и её вооружённых сил, и итальянскому флоту было приказано прибыть на Мальту для сдачи союзникам.

После капитуляции Италии в сентябре 1943 года флот страны фактически разделился. Во вновь созданной пронацистской Итальянской социальной республики были созданы свои . В их же подчинении оказалась и  флотилия MAS, которая уже не могла достаточно эффективно действовать на Средиземноморье, а потому являлась фактически сухопутным карательным подразделением, проводившим рейды в районы Италии, где действовали партизаны-антифашисты.

Боевой состав по состоянию на 10 июня 1940 года 

 Линкоры:
 2 типа «Конте ди Кавур» — «Конте ди Кавур» и «Джулио Цезаре»;
 2 типа «Андреа Дориа» — «Андреа Дориа» и «Кайо Дуилио».
 Тяжёлые крейсера:
 2 типа «Тренто»;
 4 типа «Зара»;
 1 типа «Больцано».
 Броненосный крейсер «Сан Джорджио» (перестроен в 
 Лёгкие крейсера:
 4 типа «Альберико да Барбиано»;
 2 типа типа «Дюка д’Аоста»;
 2 типа «Луиджи Кадорна»;
 2 типа «Раймондо Монтекукколи»;
 2 типа «Джузеппе Гарибальди».
 2 устаревших времён Первой мировой войны — «Таранто» (типа «Магдебург») и «Бари» (бывший «Пиллау»).
 Эсминцы — 59 различных типов:
 «Карло Мирабелло» — 2;
 «Леоне» — 3;
 «Селла» — 2;
 «Сауро» — 4;
 «Турбине»— 8;
 «Навигатори» — 12;
 «Дардо» — 4;
 «Фольгоре» — 4;
 «Маэстрале» — 4;
 «Ориани» — 4;
 «Солдати» — 12.
 Миноносцы — 69:
 «Индомито» — 1;
 «Пило»— 7;
 «Сиртори» — 4;
 «Джузеппе ла Маса» — 7;
 «Дженерате» — 6;
 «Аудаче» (типа «Уракадзэ») — 1;
 «Палестро» — 4;
 «Куртатоне» — 4;
 «Альбатрос» — 1;
 «Спика» — 30;
 «Пегасо» — 4.
 Подводные лодки — 110:
 «сверхмалые» (водоизмещение <150 т):
 «СА» — 2.
 «средние» (водоизмещение  — 70:
 «Арго» — 2;
 «Аргонавт» — 7;
 «Архимед» — 2;
 «Адуа» — 17;
 «Бандиера» — 4;
 «Брагадин» — 2;
 «Мамели» — 4.
 «Перла» — 10;
 «Пизани» — 4;
 «Сирена» — 12;
 «Скуало» — 4;
 «Сеттебрини» — 2;
 «крейсерские» (водоизмещение  — 38:
 «Балилла» — 4;
 «Брин» — 5;
 «Глауко» — 2;
 «Кальви» — 3;
 «Люцци» — 4;
 «Марчелло» — 9;
 «Маркони» — 6;
 «Микка» — 1;
 «Фиерамоска» — 1;
 «Фока» — 3.

В постройке:

 Линкоры:
 4 типа «Литторио» — «Литторио», «Витторио Венето», «Рома», «Имперо».

Участие в боевых действиях против СССР в ходе Второй мировой войны 
Совместно с Экспедиционным итальянским корпусом в России (CSIR), включавшем в себя армейские и авиационные части, в первой половине 1942 года на Восточный фронт по железной дороге (через территории балканских и восточноевропейских стран) Италия перебросила две корабельные группы своего «москитного флота» (торпедные и взрывающиеся катера, а также сверхмалые подводные лодки):
 на Чёрное море:
 10 торпедных катеров типа   плюс  и  прибывшие в октябре 1942 года на смену уничтоженным  и 
 5 малых торпедных катеров типа MTSM  206, 208, 210 и 216),
 5 взрывающихся катеров типа MTM,
 6 сверхмалых подводных лодок типа CB 
 на Ладожское озеро:
 4 торпедных катера типа  

По понятным причинам эти более чем скромные силы вряд ли могли внести существенный вклад в ход боевых действий на советско-германском фронте. На Ладоге из катеров MAS сформировали  дивизион MAS (), который в ходе боёв летом — осенью 1942 года, базируясь в Лахденпохья, участвовал в неудавшейся попытке захвата объединёнными немецко-итало-финскими силами острова Сухо . Кроме того за период пребывания под Ленинградом, итальянские катерники записали на свой счёт 2 уничтоженных советских корабля: канонерскую лодку (бывшую грунтоотвозную шаланду типа «Бира») и транспортную баржу, однако советскими данными эти факты не подтверждаются. После ледостава и окончания судоходства на озере,  катера MAS сухопутно-водным путём отбыли в Таллин, где находились до июня 1943 года. Затем итальянские экипажи и обслуживающий персонал возвратились на родину, передав катера Финляндии.

На Чёрном море из итальянских сил сформировали  флотилию MAS (). Катера MAS и подводные лодки CB, базируясь в Ялте, в период боевых действий с лета 1942 по лето 1943 годов записали на свой счёт немало побед, однако согласно последующему анализу документов — как СССР, так и его стран-противников, а также основываясь на послевоенных исследованиях обнаруженных кораблей и судов, потопленных в годы ВОВ, достоверно на счёт КВМС Италии можно отнести лишь потопление подлодкой  советской подводной лодки Щ-203, и с большой долей вероятности — уничтожение катером  советской подводной лодки Щ-214. Также одной из наиболее успешных операций итальянской  флотилии стала совместная атака катеров MAS и немецкой авиации на крейсер «Молотов» , нанёсшая последнему значительные повреждения и выведшая его из строя не менее чем на год. Итальянские потери за весь период пребывания на Чёрном море составили 3 катера   и  и 1 подводная лодка 

Малые торпедные катера MTSM и взрывающиеся катера MTM были сведены в отдельную группу — «Автоколонну Моккагатта» ( — в честь погибшего фрегат-капитана , «Автоколонна» — по причине транспортировки катеров на грузовиках). Базируясь в различные периоды в Форосе, Феодосии, Ялте, Мариуполе и др., катера MTSM и MTM в период с лета 1942 по зиму  годов ничем особым себя не проявили, хотя вероятно с их помощью итальянское командование рассчитывало на проведение диверсионных операций, аналогичных атаке в бухте Суда. Не добившись каких-либо успехов, в феврале — марте 1943 года малые катера вместе с экипажами были отправлены тем же путём на родину, хотя согласно итальянским источникам один взрывающийся катер MTM всё же был использован в боевых целях — направлен на берег и взорван в районе советской  батареи береговой обороны Севастополя  для поддержки немецкого десанта на участке между мысом Фиолент и Балаклавой, который советским войскам удалось отразить.

В мае 1943 года, в связи с неудачами гитлеровской коалиции на фронтах, итальянское командование принимает решение отозвать свои ВМС с Чёрного моря. 20 мая уцелевшие 7 катеров MAS были переданы немецкому флоту, а их экипажи убыли домой. Тем не менее подводные лодки CB ещё до августа продолжали совершать боевые выходы. Капитуляция Италии  застала их в Севастополе (куда они были переброшены из Ялты в конце 1942 года). Там лодки продолжали находиться в составе немецкого гарнизона до , и в сентябре две из них выполнили боевые походы. Затем они были перебазированы на ремонт в Констанцу, и там по согласованию с немцами в ночь на 1 декабря 1943 года захвачены и реквизированы Румынией, а их экипажи были интернированы.

Однако нехватка сил на Чёрном море В феврале 1944 года вынудила германское командование вернуть в строй итальянские подлодки СВ. В апреле 1944 года в Констанцу прибыли экипажи, сформированные на территории марионеточной Итальянской социальной республики под руководством Бенито Муссолини, которым 15 июля румыны передали 4 подлодки СВ. В начале августа в строй были введены две из них, выполнившие тогда по одному безуспешному боевому походу. 20 августа советские войска начали Ясско-Кишиневскую наступательную операцию, 25 августа 1944 года немецкие моряки затопили одну из этих лодок в море у порта Констанцы, а 29 августа Черноморский флот высадил Констанцский десант и захватил уцелевшие 4 итальянские подводные лодки.

Флаги военных кораблей и судов КВМС Италии

Воинские звания и знаки различия

Адмиралы и офицеры

Подофицеры и матросы

Примечания 

Библиография

Литература

Ссылки 
 Regia Marina Italiana.
 [www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/1997_04/index.htm С. А. Балакин. ВМС Италии и Австро-Венгрии  гг. Справочник по корабельному составу].
 [www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2003_08/index.htm А. В. Дашьян. Корабли Второй мировой войны. ВМС Италии].

Вооружённые силы Италии
Военно-морские силы Италии
Италия